Juan Rizi – hiszpański malarz okresu baroku
 Francisco Rizi – hiszpański malarz okresu baroku